O riacho Guaxuma é um curso de água que banha o estado de Alagoas, Brasil. Nasce e desagua no próprio bairro de Guaxuma, em Maceió.

Geografia de Maceió
Guaxuma